Kibi bezeichnet:
 das 1024-fache einer Maßeinheit, siehe Binärpräfix
 eine Kleinstadt in Ghana, siehe: Kibi (Ghana)
 einen Asteroiden, siehe (3319) Kibi

Kibi oder KiBi bezeichnet:
 eine Kinder- bzw. Kinder- und Jugendbibliothek

In Bezug auf Japan ist Kibi ein Familienname sowie eine Ortsbezeichnung:
 Kibi no Makibi (695–775), japanischer Adeliger und Gelehrter

 Provinz Kibi (吉備国), Provinz Japans, hervorgegangen aus dem historischen japanischen Königreich Kibi (吉備)
 Kibi (Stadt) (吉備町), heute Bestandteil von Aridagawa, Präfektur Wakayama